Cholon puede hacer referencia a los siguientes conceptos:

 Cholon, barrio chino de la Ciudad Ho Chi Minh, en Vietnam.
 Saigón-Cholon, antiguo nombre de la Ciudad Ho Chi Minh, en Vietnam.
 Distrito de Cholón, distrito de Perú.